Auflistung aller UKW-Rundfunksender, die von Luxemburger Boden aus ihr Programm ausstrahlen.

Quelle 
 Sender-Tabelle Luxemburg (UKW)

UKWRundfunksender
!UKW